Laamasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laamasaari (ö, lat 61,66, long 28,53), Södra Savolax, Nyslott, 
 Laamasaari (ö, lat 62,13, long 28,63), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar